Calan (Frankrijk)
Călan (Roemenië)